Фарнабаз (, Pharnabazos) може да се отнася за:

 Фарнабаз I, персийски сатрап на Фригия (455–430 пр.н.е.)
 Фарнабаз II, персийски генерал и сатрап на Фригия (413–387 пр.н.е.)
 Фарнабаз III († сл. 321 пр.н.е.), персийски адмирал на царството на Ахеменидите